Water Under the Bridge (Adele), een single van Adele uit 2016
 Water under the bridge (Deniece Williams), een nummer van Deniece Williams uit 1987 
 Water under the bridge (Mathilde Santing), een album van Mathilde Santing uit 1985
 Water under the bridge (televisieserie), een televisieserie uit 1980